Giauque ist der Familienname folgender Personen:

 Elsi Giauque (1900–1989), Schweizer Textilkünstlerin
 Fernand Giauque (1895–1973), Schweizer Maler und Kunsthandwerker
 Francis Giauque (1934–1965), Schweizer Schriftsteller
 William Francis Giauque (1895–1982), US-amerikanischer Chemiker